Павловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Угловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Павловка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1246 человек, в том числе 606 мужчин и 640 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1200 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Алексеевка,
 село Павловка.

Упразднённые населённые пункты 
 Степное — упразднённое село.

Примечания 

Муниципальные образования Угловского района
Сельские поселения Алтайского края